Joana Vasconcelos (1971) – artista portoghese
 Joana Vasconcelos (1991) – canoista portoghese